Cieki w Polsce
 Jadkowa – potok, dopływ Jaśnicy
 Jadkowa – rzeka, dopływ Budzówki

Przypisy